Orbitální moment hybnosti je fyzikální veličina, jež je jednou ze složek celkového momentu hybnosti daného fyzikálního systému. V závislosti na daném systému lze rozlišovat:

 Orbitální moment hybnosti (záření) – orbitální moment hybnosti různých druhů záření jako světlo, rádiové vlny, gravitační vlny, či akustické vlny
 Orbitální moment hybnosti (elektron) – orbitální moment hybnosti elektronů